Sergej Mikajelian (orm. Սերգեյ Միքայելյան; rus. Серге́й Арту́рович Микаеля́н; ur. 27 kwietnia 1992 w Gornoałtajsku) – ormiański biegacz narciarski.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Sergej Mikajelian pojawił się w lutym 2008 roku, podczas mistrzostw świata juniorów w Malles Venosta, gdzie zajął 91. miejsce w sprincie stylem dowolnym i 75. miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną. Jeszcze trzykrotnie startował na imprezach tego cyklu, najlepszy wynik osiągając podczas mistrzostw świata juniorów w Erzurum w 2012 roku, gdzie był między innymi ósmy na dystansie 10 km stylem klasycznym. Zajął też między innymi dziewiąte miejsce w biegu łączonym na rozgrywanych w 2014 roku mistrzostwach świata młodzieżowców w Val di Fiemme.

W Pucharze Świata zadebiutował 26 listopada 2010 roku w Ruce, gdzie zajął 125. miejsce (ostatnie) w sprincie technika klasyczną. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 23 stycznia 2015 roku w Rybińsku, zajmując 20. miejsce na dystansie 15 km stylem dowolnym. Były to jego jedyne punkty w sezonie 2014/2015, który ukończył ostatecznie na 130. miejscu w klasyfikacji generalnej. W 2010 roku wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Vancouver, gdzie zajął 70. miejsce w biegu na 15 km stylem dowolnym. Na rozgrywanych cztery lata później igrzyskach w Soczi zajął 45. miejsce w biegu łączonym, a na dystansie 15 km klasykiem uplasował się jedną pozycję niżej. Na tej samej imprezie pełnił funkcję chorążego reprezentacji Armenii. Kilkukrotnie startował na mistrzostwach świata, zajmując między innymi 45. miejsce w biegu łączonym  podczas MŚ w Falun w 2015 roku.
W 2017 roku podczas Uniwersjady w Ałmaty zdobył brązowy medal w biegu pościgowym na 10 km stylem dowolnym. Był to pierwszy w historii medal zimowej uniwersjady dla Armenii.

Jego brat Mikayel również uprawia biegi narciarskie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Mikajelian nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2016/2017

Bibliografia  
 Profil na stronie FIS  [dostęp 11.09.2013]
  

Ormiańscy biegacze narciarscy
Ormiańscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1992
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2017